Hilten ist der Name von:

 Johann Hilten (ca. 1425–1507), deutscher Franziskaner und Apokalyptiker
 Peter Hilten, Pseudonym des Schriftstellers Franz Ludwig Neher (1896–1970)

Hilten ist auch der Name

 Hilten, eines Ortsteils der Gemeinde Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Hilton
 Hilden (Begriffsklärung)